Der Unicodeblock Keilschrift (englisch Cuneiform, U+12000 bis U+123FF) enthält die Schriftzeichen der Sumerisch-akkadischen Keilschrift des südlichen Mesopotamiens gegen Ende des 3. Jahrtausends v. Chr.

Die Zeichen sind nach ihrer Transliteration sortiert. In Unicode sind die Zeichen dabei nach ihrer etymologischen Zusammensetzung benannt, auch wenn ein Zeichen einen eigenen Namen hat.

Liste 
Alle Zeichen haben die allgemeine Kategorie „Sonstiger Buchstabe“ und die bidirektionale Klasse „links nach rechts“.

Grafiktafel

Weblinks 
 Zeichentabelle (PDF; 1,76 MB; englisch) Unicode-Konsortium
Keilschrift